Visoko (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië
 Visoko (Ig)
 Visoko (Kroatië), een gemeente in Kroatië